Жа́нна Бекю́ (), по мужу — графи́ня Дюбарри́ (; 19 августа 1743, Вокулёр, Франция — 8 декабря 1793, Париж, Франция), — официальная фаворитка французского короля Людовика XV, являвшаяся, по одной из версий, незаконнорожденной дочерью монаха-францисканца Гомара де Вобернье. Помимо фамилий матери (Бекю) и отца (де Вобернье), пользовалась также псевдонимом Ланж (, от l’ange — «ангел»).

Имела сложную и довольно разветвлённую генеалогию.

Биография 
Согласно наиболее вероятной версии, Жанна родилась от связи швеи Анн Бекю (; 1713—1788) с монахом-францисканцем Жан-Жаком-Батистом Гомаром де Вобернье (; ок. 1715—1804). В молодости была проституткой, модисткой и продавщицей, затем поселилась в доме графа Жана-Батиста Дюбарри. Людовик XV приблизил Жанну к себе, 1 сентября 1768 года устроив её брак с младшим братом графа Дюбарри, , а в 1769 году представив ко Двору.

Министр Шуазёль тщетно старался её низвергнуть и вызвал этим только своё собственное падение. Хотя она мало вмешивалась в правительственные дела, но способствовала возвышению герцога д’Эгильона и поддерживала его против парламента.

После смерти Людовика XV она была арестована и заключена в монастырь. В апреле 1775 года графиня Дюбарри была освобождена. Оказавшись на свободе, она приобрела усадьбу в деревушке Сент-Врен, но чувствовала себя там одиноко. В октябре 1776 года министр Морепа добился для неё королевского позволения вернуться в Лувесьенское имение, которое Людовик XV передал Дюбарри ещё в 1769 году в узуфрукт.

Для графини Дюбарри ювелир Боемер изготовил ценное ожерелье, после смерти Людовика XV попавшее в руки мошенников и ставшее причиной скандального дела.

Дюбарри вызывала почти всеобщую народную ненависть и считалась одним из символов преступлений старого режима, хотя в действительности — как и большинство других людей, близких к королевскому дому и ставших жертвами революции — ни к каким одиозным политическим акциям причастна не была. В вину ей можно поставить только расточительство (впрочем, обычное для аристократии того времени).

Во время революции мадам Дюбарри была предана суду и гильотинирована по обвинению в том, что якобы помогала эмигрантам и вступила в сношения с приверженцами Бриссо (жирондистами). Умерла без обычных в то время твёрдости и стоицизма: ей приписывают восклицание, которое она повторила бесчисленное количество раз перед смертью: «Ещё минуточку, господин палач!» ().

Согласно легенде, в юности будущая графиня имела связь с палачом Анри Сансоном, от руки которого и приняла смерть на эшафоте.

В союзе с Гийомом Дюбарри имела сына, Александра Эдмона Дюбарри по прозвищу Лоло (; 1769—1837), ставшего кадровым военным и одним из основателей южнофранцузского археологического общества в Тулузе.

Вышедшие под её именем «Воспоминания» (; Париж, 1829—30) — не подлинные, и принадлежат перу некоего Этьена Ламот-Лангона.

Образ в искусстве

В литературе 
 Является одной из героинь романа Александра Дюма «Жозеф Бальзамо, или Записки врача» (Joseph Balsamo, 1846—1848).
 Также упомянута была Ф. М. Достоевским в романе «Идиот» и в романе Т. Драйзера «Финансист».
 Ей посвящена книга из серии «Интимный кабинет истории» — «Графиня мадам Дю Барри, любовница Людовика XV, короля Франции (Французская Мессалина)» (1910).
 Является персонажем романа Бенждамина Рошфора "Фанфан Тюльпан", где автор сделал её матерью Фанфана Тюльпана, которого она родила в шестнадцатилетнем возрасте от герцога Орлеанского.

В театре 
Дюбарри посвящён мюзикл Кола Портера (1939).

В кино 
Мадам Дюбарри — главная героиня четырёх фильмов:
 Немой ленты Дж. Гордона Эдвардса (США, 1917). Заглавную роль играет Теда Бара.
 Немой ленты Эрнста Любича (Германия, 1919). Заглавную роль играет Пола Негри.
 Чёрно-белого фильма Уильяма Дитерле (США, 1934). Заглавную роль играет Долорес дель Рио.
 Цветного фильма Кристиан-Жака (Франция, 1954). Заглавную роль играет Мартин  Кароль.
Кроме того, персонаж появляется в фильмах:
 «» (Франция, 1938). Роль Дюбарри играет Ариан Пате
 «Мария-Антуанетта (фильм, 1938)» Глэдис Джордж
 «Мария-Антуанетта — королева Франции» (1956)
 «Роза Версаля»
 «Мария-Антуанетта» Софии Копполы (2006). Роль Дюбарри исполнила Азия Ардженто.
И некоторых других.

Среди актрис, игравших роль мадам Дюбарри, были также Норма Толмадж (1930) и Люсиль Болл (1943)

 «Мария-Антуанетта» (сериал, 2022). Роль Дюбарри исполнила Гайя Вайсс.

См. также 
 Список фавориток королей Франции

Примечания

Литература 
 
 Memoirs of the Comtesse Du Barry  // Проект «Гутенберг»
 Полная биография с генеалогическим древом на сайте Geni.com

Женщины XVIII века
Авантюристки
Проститутки
Куртизанки Франции
Фаворитки монархов Франции
Казнённые во время Великой французской революции на гильотине